Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Dolbeau-Mistassini

Hébertville-Station

Labrecque

Saint-Ambroise

Saint-Bruno

Saint-Fulgence

Saint-Henri-de-Taillon

Saint-Nazaire

Sainte-Jeanne-d'Arc

Sainte-Monique

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Saguenay—Lac-Saint-Jean
Histoire du Saguenay—Lac-Saint-Jean
 Résultat